Se også 992 (tal), havnebus 992

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
92
Artikler om enkelte år